Сан Мигел Состла има више значења:

 Општина Сан Мигел Состла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мигел Состла (Сан Мигел Состла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику